Dit is een lijst van planetoïden 15401-15500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (15401) - || 1997 VE4|| 4 november 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (15402) Suzaku || 1997 VY5|| 9 november 1997 || Y. Ikari
|-
| (15403) Merignac || 1997 VH6|| 9 november 1997 || L. Šarounová
|-
| (15404) - || 1997 VE8|| 6 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15405) - || 1997 WJ7|| 19 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (15406) Bleibtreu || 1997 WV12|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (15407) Udakiyoo || 1997 WM16|| 24 november 1997 || Y. Ikari
|-
| (15408) - || 1997 WU21|| 30 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15409) - || 1997 WQ31|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (15410) - || 1997 YZ || 19 december 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (15411) - || 1997 YL1|| 18 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15412) Schaefer || 1998 AU3|| 2 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (15413) Beaglehole || 1998 BX9|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (15414) Pettirossi || 1998 BC35|| 26 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (15415) Rika || 1998 CA1|| 4 februari 1998 || A. Nakamura
|-
| (15416) - || 1998 DZ2|| 21 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15417) Babylon || 1998 DH34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (15418) Sergiospinelli || 1998 DU35|| 27 februari 1998 || G. Forti, M. Tombelli
|-
| (15419) - || 1998 FZ62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (15420) Aedouglass || 1998 HQ31|| 28 april 1998 || Spacewatch
|-
| (15421) Adammalin || 1998 HM81|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (15422) - || 1998 QP45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (15423) - || 1998 QR91|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (15424) - || 1998 QE100|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (15425) Welzl || 1998 SV26|| 24 september 1998 || P. Pravec
|-
| (15426) - || 1998 SW43|| 26 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15427) Shabas || 1998 SP61|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (15428) - || 1998 SV128|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (15429) - || 1998 UA23|| 30 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (15430) - || 1998 UR31|| 22 oktober 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15431) - || 1998 UQ32|| 30 oktober 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15432) - || 1998 VA5|| 11 november 1998 || K. Korlević
|-
| (15433) - || 1998 VQ7|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (15434) Mittal || 1998 VM25|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (15435) - || 1998 VS28|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (15436) Dexius || 1998 VU30|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (15437) - || 1998 VS35|| 9 november 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15438) Joegotobed || 1998 WF1|| 17 november 1998 || CSS
|-
| (15439) - || 1998 WV1|| 18 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15440) Eioneus || 1998 WX4|| 19 november 1998 || CSS
|-
| (15441) - || 1998 WJ9|| 27 november 1998 || K. Korlević
|-
| (15442) - || 1998 WN11|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (15443) - || 1998 WM19|| 23 november 1998 || LINEAR
|-
| (15444) - || 1998 WT23|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (15445) - || 1998 XE || 1 december 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15446) - || 1998 XQ4|| 12 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15447) - || 1998 XV4|| 12 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15448) Siegwarth || 1998 XT21|| 10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (15449) - || 1998 XS30|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (15450) - || 1998 XV40|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (15451) - || 1998 XK42|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (15452) Ibramohammed || 1998 XL52|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (15453) Brasileirinhos || 1998 XD96|| 12 december 1998 || O. A. Naranjo
|-
| (15454) - || 1998 YB3|| 17 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15455) - || 1998 YJ3|| 17 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15456) - || 1998 YP3|| 18 december 1998 || Kleť
|-
| (15457) - || 1998 YN6|| 18 december 1998 || ODAS
|-
| (15458) - || 1998 YW9|| 25 december 1998 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (15459) - || 1998 YY9|| 25 december 1998 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (15460) Manca || 1998 YD10|| 25 december 1998 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (15461) Johnbird || 1998 YT29|| 27 december 1998 || LONEOS
|-
| (15462) Stumegan || 1999 AV1|| 8 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (15463) - || 1999 AT2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15464) - || 1999 AN5|| 12 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15465) Buchroeder || 1999 AZ5|| 15 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (15466) Barlow || 1999 AR23|| 14 januari 1999 || LONEOS
|-
| (15467) Aflorsch || 1999 AN24|| 15 januari 1999 || ODAS
|-
| (15468) Mondriaan || 1999 AT31|| 14 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (15469) Ohmura || 1999 BC || 16 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15470) - || 1999 BS || 16 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (15471) - || 1999 BE5|| 19 januari 1999 || D. K. Chesney
|-
| (15472) - || 1999 BR5|| 20 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (15473) - || 1999 BL9|| 23 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (15474) - || 1999 BG11|| 20 januari 1999 || ODAS
|-
| (15475) - || 1999 BQ14|| 24 januari 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (15476) Narendra || 1999 BW24|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (15477) - || 1999 CG1|| 6 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15478) - || 1999 CZ2|| 7 februari 1999 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (15479) - || 1999 CH9|| 8 februari 1999 || N. Kawasato
|-
| (15480) - || 1999 CB14|| 12 februari 1999 || N. Kawasato
|-
| (15481) - || 1999 CK19|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15482) - || 1999 CB21|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15483) - || 1999 CW25|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15484) - || 1999 CU46|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15485) - || 1999 CY53|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15486) - || 1999 CP62|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15487) - || 1999 CC63|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15488) - || 1999 CB75|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15489) - || 1999 CJ78|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15490) - || 1999 CJ81|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15491) - || 1999 CW85|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15492) Nyberg || 1999 CG89|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15493) - || 1999 CS105|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15494) - || 1999 CX123|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15495) Bogie || 1999 DF2|| 17 februari 1999 || J. Broughton
|-
| (15496) - || 1999 DQ3|| 20 februari 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (15497) Lucca || 1999 DE7|| 23 februari 1999 || S. Donati
|-
| (15498) - || 1999 EQ4|| 13 maart 1999 || K. Korlević
|-
| (15499) Cloyd || 1999 FY8|| 19 maart 1999 || LONEOS
|-
| (15500) Anantpatel || 1999 FO26|| 19 maart 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten